

Plaatsen 
 McFarland (Californië)
 McFarland (Kansas)
 McFarland (Wisconsin)

Personen 
 Floyd McFarland (1878-1915), Amerikaans wielrenner
 George McFarland (1928-1993), Amerikaans acteur
 J. Horace McFarland (1859-1948), Amerikaans publicist, uitgever, botanicus en activist

Overige 
 McFarland (uitgeverij), Amerikaanse uitgeverij